HMS „Weymouth” – nazwa noszona przez osiem okrętów brytyjskiej Royal Navy, pochodząca od miasta Weymouth:
  – 48-działowa fregata czwartej rangi (fourth rate) zwodowana w 1693 roku, złomowana w 1732 roku.
  – 60-działowa fregata czwartej rangi (fourth rate) zwodowana w 1736 roku, rozbita w roku 1745.
  – 60-działowa fregata czwartej rangi (fourth rate) zwodowana w 1752 roku, złomowana w roku 1772.
  – 56-działowa fregata czwartej rangi (fourth rate) zwodowana w 1795 roku, w 1798 roku przekształcona w okręt zaopatrzeniowy, rozbita w roku 1800.
  – 36-działowa fregata piątej rangi (fifth rate) zakupiona w 1804 roku, w 1811 roku przekształcona w okręt zaopatrzeniowy, w 1828 roku w okręt więzienny, sprzedana w roku 1865.
 HMS „Weymouth” – nieukończona korweta; budowa rozpoczęta w 1860 roku, przerwana w 1863 roku.
  – krążownik lekki typu Town zwodowany w 1910 roku, sprzedany w 1928 roku.
 HMS „Weymouth” – nieukończona fregata typu Rothesay; budowa rozpoczęta w 1959 roku, wstrzymana w roku 1960; okręt ukończono jako  typu Leander.

Przypisy 

Weymouth